Az MTV2 jelentései:

 Az M2 tévécsatorna régi neve
 MTV Two, az MTV Rocks zenecsatorna régi neve